2 miejscowości w Polsce: 
 Radomierz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Janowice Wielkie 
 Radomierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt